Дэвид Блау () — американский экономист.

Бакалавр колледжа Антиох (1973), магистр (1978) и доктор философии (1980) Висконсинского университета. Работал в Висконсинском университете (1976-80), Йельском университете (1980-82), университете Майами (1982-85), университете Северной Каролины (1985—2007), университете штата Огайо (2007—2018).

Лауреат премии «За лучшую публикацию» (1999) Немецкого института экономических исследований.

Основные произведения 
 «Динамика рабочей силы пожилых работников» (Labor Force Dynamics of Older Workers, 1994);
 «Эффект дохода в детском развитии» (The Effect of Income on Child Development, 1999).

Примечания

Ссылки 
 Curriculum vitae Д. Блау ,

Википедия:Биографии современников
Выпускники Висконсинского университета в Мадисоне